Nochnitsa (лат., возможное русское название — ночницы) — род терапсид подотряда горгонопсов, чьи окаменелые остатки найдены в среднепермских отложениях ( назад) города Котельнич (Кировская область, Россия). Включает единственный вид Nochnitsa geminidens. Является самым базальным из известных горгонопсов и самым мелким представителем группы.

Открытие и название 

Nochnitsa известна только по одному экземпляру — голотипу KPM 310. Он найден в горизонте Ванюшонки, входящем в состав Котельнических красных слоёв, вытянутых вдоль реки Вятка в Кировской области, и датируется верхним гваделупским — нижним лопинским отделами пермского периода.

Nochnitsa получила название от ночниц — зловредных ночных духов женского пола в славянской мифологии. Название задумывалось как местный аналог горгон — женщин-чудовищ из греческой мифологии. Видовое название  (буквально — «зубы-близнецы») содержит отсылку к парам близко растущих зубов у образца.

Описание 

Nochnitsa — мелкое для горгонопсов животное, с длиной черепа всего 82 миллиметра. У неё была относительно длинная морда с 5 резцами, 1 клыком и 6 заклыковыми зубами с каждой стороны челюсти. Заклыковые зубы, являющиеся аутапоморфиями рода, располагались тремя парами близко растущих зубов, разделённые длинными диастемами. Задний зуб в каждой паре был больше первого. Нижняя челюсть относительно тонкая и не имела крепкого подбородка, в отличие от других горгонопсов.

Систематика 

Nochnitsa является наиболее базальным горгонопсом. Приведённая ниже кладограмма является результатом филогенетического анализа, выполненного в 2018 году Кристианом Каммерером и Владимиром Масютиным.

Палеобиология 
Nochnitsa была мелким хищником, что отличало её от более поздних горгонопсов, которые были сверххищниками своих экосистем, такие как Viatkosuchus и описанный в том же году Gorynychus.

Примечания 

Горгонопсы
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2018 году
Фоссилии из пермских отложений России